

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Rybnik – miasto 
 Rybnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Rybnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Rybnik – część wsi Lubowidz w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Rybnik – przysiółek wsi Szarbków w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne 
 Rybnik – wieś na Ukrainie w rejonie drohobyckim